7e arrondissement (Benin), een arrondissement in het Littoral departement van Benin
7e arrondissement (Lyon), een van de negen arrondissementen van de stad Lyon
7e arrondissement (Marseille), een van de zestien arrondissementen van de stad Marseille
7e arrondissement (Parijs), een van de twintig arrondissementen van Parijs